Big Bay (englisch für „Große Bucht“) ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Big Bay (Illinois), im Massac County
 Big Bay (Michigan), im Marquette County
 Big Bay (New York), im Oswego County

in anderen Ländern:
 Big Bay (British Columbia), Kanada
 Big Bay (Neuseeland), Neuseeland
 Big Bay (Vanatutu), Vanatutu

Big Bay ist der Name folgender Buchten:
 Big Bay (Labrador)
 Big Bay (Lake Kaniere) des Lake Kaniere auf der Südinsel Neuseelands
 Big Bay (Tasmansee) im Fiordland-Nationalpark auf der Südinsel Neuseelands

Big Bay steht für:
 Big Bay Branch, Fließgewässer im Berkeley County, South Carolina
 Big Bay Dam, Damm im Lamar County, Mississippi
 Big Bay Island, Insel im Ware County, Georgia
 Big Bay John, Fließgewässer im Baldwin County, Alabama
 Big Bay Lagoon, See im Ashland County, Wisconsin
 Big Bay Lake, See im Marion County, Florida
 Big Bay Pond, See im Jackson County, Florida
 Big Bay State Park, Park im Ashland County, Wisconsin